RDZ steht für:
 Randzahl, am Rand eines Absatzes angeführte und hervorgehobene Zahl
 Rechnergestützte Dispositionszentrale, ein von der deutschen Reichsbahn (1945–1993) eingeführtes System zur Zuglaufverfolgung
 Flughafen Rodez-Marcillac in Frankreich (IATA-Code)
 Bahnhof Denzlingen nach DS 100

Rdz steht für:
 Randziffer, Randnummer, Verweiszahl
RdZ steht für:
 Recht der Zahlungsdienste, Bankzeitschrift

RDZ